Адель Мешааль (; ; род. 5 декабря 1990, Эль-Джеба, провинция Шавен, Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма, Марокко) — испанский легкоатлет марокканского происхождения, специализирующийся в беге на средние и длинные дистанции. Серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в беге на 5000 метров. Чемпион Европы в помещении 2017 года в беге на 3000 метров. Бронзовый призёр чемпионата Европы по кроссу (2015). Тринадцатикратный чемпион Испании. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Отец Аделя работал каменщиком на строительстве спортивных объектов к Олимпийским играм 1992 года в Барселоне. После окончания работ он решил остаться в Испании и перевёз семью в небольшой город Паламос в Каталонии. В местном легкоатлетическом клубе «Паламос» и начал тренироваться его сын, параллельно играя в футбол на позиции правого защитника. 

К 21 году Мешааль показывал одни из лучших результатов в стране в беге на 1500 метров, однако выступать на международных соревнованиях он не мог, поскольку не имел испанского гражданства. Несмотря на желание самого спортсмена, Федерация лёгкой атлетики Испании не стремилась ускорить процедуру оформления бумаг, из-за чего Адель пропустил молодёжный чемпионат Европы, где был бы одним из фаворитов.

Паспорт и официальное разрешение выступать за новую страну он получил только в феврале 2013 года. Уже летом он впервые вышел на старт в майке сборной Испании на командном чемпионате Европы. В том же сезоне впервые пробежал 1500 метров быстрее 3 минут 40 секунд (3.36,78).

Участвовал в зимнем чемпионате мира и чемпионате Европы в 2014 году, но не смог пробиться в финал на дистанции 1500 метров. Занял шестое место в беге на 3000 метров на чемпионате Европы в помещении 2015 года.

В завершение сезона 2015 года выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по кроссу в личном первенстве и стал чемпионом в команде. В октябре того же года он объявил, что покидает «Паламос», и перешёл в клуб New Balance Team с выплатой компенсации 3375 евро.

В олимпийском сезоне 2016 года попробовал свои силы на дистанции 5000 метров. Дебютный официальный старт принёс Мешаалю серебро чемпионата Европы. По фотофинишу он проиграл только своему соотечественнику Илиасу Фифе.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не смог пройти дальше предварительных забегов на дистанциях 1500 и 5000 метров.

В конце 2016 года был отстранен ИААФ от участия в соревнованиях из-за пропуска допинг-тестов, однако через три месяца международная федерация сняла с него обвинения и разрешила выступать. После возвращения на беговую дорожку выиграл национальное первенство, а вслед за ним — чемпионат Европы в помещении в беге на 3000 метров. Летом Адель выиграл чемпионат Испании на двух дистанциях, а на чемпионате мира стал четвёртым в беге на 1500 метров.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Аделя Мешааля на сайте Федерации лёгкой атлетики Испании
 
 Профиль Аделя Мешааля на сайте all-athletics.com
 Профиль Аделя Мешааля на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на средние дистанции Испании
Бегуны на длинные дистанции Испании
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по бегу по пересечённой местности
Чемпионы Испании по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Иммигрировавшие в Испанию из Марокко
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года